Lobrigos é um nome comum às duas freguesias que constituem a vila de Santa Marta de Penaguião:
 São João Baptista de Lobrigos
 São Miguel de Lobrigos

Desambiguação